Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Valencia Open 500 2012. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 20. und 21. Oktober 2012 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Valencia

en:2012 Valencia Open 500 – Singles#Qualifying